Гаре́ев (, ) — башкирская и татарская фамилия.

Гареев 
 Гареев, Амир Салимгареевич (1928—2008) — российский писатель, журналист, переводчик.
 Гареев, Артём Аликович (род. 1992) — российский хоккеист, нападающий.
 Гареев, Гегель Амирович (род. 1937) — советский и российский учёный.
 Гареев, Зуфар Климович (1965—2021) — российский писатель.
 Гареев, Марат Миниахметович (род. 1958) — оперный певец, заслуженный артист Российской Федерации (1998).
 Гареев, Махмут Ахметович (1923—2019) — российский военный теоретик, генерал армии.
 Гареев, Муса Гайсинович (1922—1987) — российский лётчик, дважды Герой Советского Союза.
 Гареев, Радик Арсланович (1956—1996) — российский оперный певец, народный артист РФ и РБ.
 Гареев, Тимур Фаридович (род. 1988) — американский шахматист, гроссмейстер (2004).
 Гареев, Халим Рашитович (1951—2017) — советский самбист.



См. также